Northridge ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Northridge (Los Angeles), Community im San Fernando Valley
 Northridge (Clark County, Ohio)
 Northridge (Montgomery County, Ohio)